Azilal kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Azilal (provins), Tadla-Azilal, 
 Azilal, stad, Tadla-Azilal, Azilal Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar